Plaats in Indonesië
 Sukajulu (Barusjahe), een plaats in het bestuurlijke gebied Karo in de provincie Noord-Sumatra
 Sukajulu (Tiga Binanga), een plaats in het bestuurlijke gebied Karo in de provincie Noord-Sumatra